Dan í Soylu – calciatore faroese, centrocampista
 İpek Soylu – tennista turca
 Suat Soylu – scacchista turco
 Süleyman Soylu – politico turco